Jørgen Larsen (1851–1910) – duński rzeźbiarz
 Jørgen Larsen – duński piłkarz ręczny, olimpijczyk z 1952
 Jørgen E. Larsen (1945–2020) – duński trener piłkarski
 Jørgen Larsen (ur. 1958) – norweski muzyk, pianista, profesor NTNU
 Jørgen Strand Larsen (ur. 2000) – norweski piłkarz